× steht für:
 Kreuzchen, Schriftzeichen in Form eines Andreaskreuzes
 Malzeichen als Schriftzeichen
 ×, mathematisches Symbol für die Multiplikation
 × als verbindendes Zeichen zwischen Gattungsname und Artepitheton bei Nothospecies (Hybridarten)
 ×, Studioalbum (2014) von Ed Sheeran, siehe Ed Sheeran/Diskografie #Studioalben

Siehe auch:
 X (Begriffsklärung)
 *
 Kreuz
 Ickx